Ривервју има више значења:
 Ривервју (Флорида)
 Ривервју (Јужна Каролина)
 Ривервју (Вирџинија)
 Ривервју (Делавер)
 Ривервју (Алабама)
 Ривервју (Мичиген)
 Ривервју (Мисури)